Bermel steht für:
 Bermel,  eine Ortsgemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz

Bermel ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Bermel (1927–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Leo Bermel (1932–1986), deutscher Journalist
 Peter Bermel (* 1967), deutscher Schwimmer
 Peter F. Bermel (1927–2017), US-amerikanischer Kartograf und Topografieingenieur